Братанов — фамилия:

 Братанов, Василий Николаевич (1862—?) — русский военачальник, генерал-лейтенант.
 Братанов, Иван (1920—1968) — болгарский актёр театра и кино.
 Братанов, Кирилл (1911—1986) — болгарский биолог и иммунолог.

См. также 
 Братан
 Братановка